W Polsce
 Gralewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Santok 
 Gralewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Płośnica 
 Gralewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Gralewo – gromada

 również
 Nowe Gralewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Stare Gralewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż